Ву́лиця Мі́ніна — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Вулиця Мініна — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Мініна — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Мініна — вулиця в місті Нікополь.
 Вулиця Мініна — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Мініна — вулиця в місті Яготин.

 Вулиця Мініна — колишня назва вулиці Шнеєрсона в Дніпрі
 Вулиця Мініна — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Мініна — колишня назва Соснівської вулиці в Черкасах.

Вулиця Мініна — вулиця в місті Красноярськ.
 Вулиця Мініна — вулиця в місті Липецьк.
 Вулиця Мініна — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Вулиця Кузьми Мініна — вулиця в місті Новосибірськ.
 Вулиця Мініна — вулиця в місті Санкт-Петербург.
 Вулиця Мініна — вулиця в місті Ярославль.

Вулиця Мініна — вулиця в місті Мінськ.

Вулиці, названі на честь людей